Regeringsformatie België 2008 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België 2007, de regeringsformatie die begon na de federale verkiezingen van 10 juni 2007; weliswaar werd op 21 december de Regering-Verhofstadt III gevormd maar deze werd slechts beschouwd als interim-regering. Intussen liepen de onderhandelingen door tot in het nieuwe jaar. Deze mondden op 20 maart 2008 uit in de eerste federale regering-Leterme.
Regeringsformatie België december 2008, nodig na de val van de regering-Leterme over de zaak-Fortis. Deze tussentijdse formatie ging een stuk vlotter: reeds op de tiende dag, Oudjaar 2008, legde de regering-Van Rompuy de eed af.